Glisty – potoczna nazwa pasożytniczych nicieni (Nematoda) jelitowych należących do rodzin Ascarididae i Ascaridiidae.

Choroby: glistnica (rozróżnienie zgodne z rodzajem nicienia wywołującego inwazję: askarydoza,  toksokaroza).

Systematyka 
 Ascarididae
 Ascaris lumbricoides – glista ludzka
 Ascaris suum – glista świńska
 Parascaris equorum – glista końska
 Toxocara (Neoascaris) vitulorum – glista bydlęca
 Toxocara canis – glista psia
 Toxocara cati – glista kocia
 Ascaridiidae
 Ascaridia galli i Ascaridia columbae – glista ptasia (zbiorcza nazwa)

Zobacz też 
 parazytologia
 pasożytnictwo

Zwierzęta pasożytnicze
Secernentea